Schellmühl ist der Ortsname von:
 Schellmühl (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Schellmühl (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schellmühl, der deutsche Name eines Stadtteils von Danzig in Polen; siehe Młyniska
 Schellmühl, der deutsche Name eines Stadtteils von Krynica Morska (Kahlberg) in Polen; siehe Krynica Morska #Stadtgliederung